Gandini puede hacer referencia a:

Brenda Gandini, actriz y modelo argentina.
Gerardo Gandini, pianista y compositor argentino.
Jorge Gandini, político uruguayo.
Marcello Gandini, diseñador italiano de automóviles.